Piz Champatsch ist der Name folgender Bündner Berge in der Silvretta:
 Piz Champatsch (Zernez) (2945 m) bei Susch (Zernez)
 Piz Champatsch (Scuol) (2918 m) bei Scuol
 Piz Champatsch (Guarda) (2857 m) bei Guarda (Scuol)